Louise Lecavalier (née en 1958), danseuse et chorégraphe canadienne de danse contemporaine.
Narcisse Lecavalier, homme politique canadien, député conservateur de Jacques-Cartier de 1867 à 1882.
René Lecavalier (1918 - 1999), journaliste sportif et animateur de radio et de télévision québécois.
Vincent Lecavalier (né en 1980), joueur de hockey sur glace canadien évoluant dans la ligue nationale de hockey.

Homonymie de patronyme